Гу́йва:

 Гуйва — посёлок городского типа в Житомирском районе Житомирской области Украины.
 Гуйва — река, протекающая по территории Житомирской и Винницкой областей Украины.
 «Гуйва» — неофициальное название Житомирской областной психиатрической больницы № 1.

Гуйва (фамилия)
 Гуйва, Александр Филиппович (1910—?) — советский государственный деятель.